Klügmann bezeichnet

Als Nachname:
 Karl Peter Klügmann (1835–1915), deutscher Politiker und Diplomat

 Adolf Klügmann (1837–1880), deutscher klassischer Archäologe und Numismatiker.

Als Namensbestandteil:

 den Klügmann-Maler, einen griechischen Vasenmaler der Klassik